Colelia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Colelia (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Colelia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea